è un anime televisivo di 55 episodi creato da Tatsuo Yoshida, prodotto dalla Tatsunoko e trasmesso da Nippon Television fra il 1989 e il 1990, remake della prima e seconda serie Le avventure dell'Ape Magà e Il ritorno dell'Ape Magà. In Italia sono stati distribuiti in DVD solamente i primi quattro episodi.

Trama
L'alveare delle api viene distrutto dalle vespe e l'Ape Regina ordina all'ancella Honey di prendersi cura dell'unico uovo sopravvissuto. Nasce così Magà, ignaro di tutto. Quando però, uno scarabeo gli rivela come effettivamente stanno le cose, Honey decide di dirgli la verità e Magà coraggiosamente parte alla ricerca della sua vera mamma.

Dopo varie peripezie ritroverà finalmente sua madre e insieme a lei anche la sorella Maya; ma quando la madre morirà sepolta da un'eruzione vulcanica, la sua anima guiderà le due piccole api verso un luogo tranquillo e pacifico sopra una collina verdeggiante.

Personaggi e doppiatori

Per quanto riguarda i doppiatori giapponesi, Aya mantiene la stessa doppiatrice della seconda serie, diversa da quella della prima, e la voce narrante è la stessa per tutte e tre le serie, mentre le doppiatrici di Hutch e della madre sono diverse e gli altri personaggi sono comparsi per la prima volta in questa serie. I doppiatori italiani sono invece tutti diversi da quelli delle prime due serie e del loro riadattamento americano.

Sigle 
 Sigla iniziale originale
  è interpretata da Hitomi Ishikawa
 Sigla finale originale
  è interpretata da Michiru Kojima
Le sigle originali sono utilizzate anche nell'edizione italiana della serie

Home video 
In Giappone, la serie è stata pubblicata da VAP in 27 VHS fra il 5 ottobre 1989 e il 5 dicembre 1990.

I primi quattro episodi sono stati distribuiti in Italia dalla Dynit il 9 aprile 2008 su un DVD. I restanti 51 episodi restano inediti per l'Italia.

Episodi 
La serie originalmente è stata prodotta in 55 episodi. Solo dei primi quattro è stato pubblicato un doppiaggio in italiano.

Note

Collegamenti esterni 
 

Ape Magà